Solent steht für:
 Solent, Meerenge zwischen Großbritannien und der Isle of Wight
 HMS Solent (P262), U-Boot der britischen Royal Navy
 Short Solent, britisches Flugboot

Siehe auch:
 Solent-Gruppe, Gesteinseinheit
 Southampton Solent University